Distretto di Zhongshan – distretto della Cina, situato nella provincia di Liaoning e amministrato dalla prefettura di Dalian
 Distretto di Zhongshan – distretto della Cina, situato nella provincia del Guizhou e amministrato dalla prefettura di Liupanshui
 Distretto di Zhongshan – distretto di Taipei